Kolmar heeft meerdere betekenissen:
 Een Franse stad: zie Colmar.
 Een Poolse stad: zie Kolmar in Posen.
 Een Duitse dichteres: zie Gertrud Kolmar.